Атланта Тенис Чемпиъншипс () е турнир по тенис за мъже, който се провежда в Атланта, САЩ от 1988 г. До 2009 г. е с наименованието Индианополис Тенис Чемпиъншипс.

Сингъл 

Турнири по тенис в САЩ
Турнири по тенис на твърд корт
Спорт в Атланта
Спорт в Индианаполис